Adil Maratovitch Beketaïev - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Petropavl au Kazakhstan) est un joueur professionnel kazakh de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière junior dans la MHL B lors de la saison 2015-2016 avec l'Altaï Oust-Kamenogorsk. En 2017-2018, il joue ses premiers matchs en senior avec l'Altaï-Torpedo Oust-Kamenogorsk dans le championnat du Kazakhstan. En 2022, il découvre la KHL avec le Barys.

Carrière internationale 
Il représente le Kazakhstan au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2015-2016 || Altaï Oust-Kamenogorsk || MHL B || 39|| 7|| 8|| 15|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Altaï Oust-Kamenogorsk || MHL || 56|| 9|| 7|| 16|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Altaï Oust-Kamenogorsk || MHL || 52|| 4|| 14|| 18|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Altaï-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan || 10|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Altaï Oust-Kamenogorsk || MHL || 10|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Altaï-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan || 16|| 0|| 2|| 2|| 4|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2018-2029 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 18|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Altaï-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan || 64|| 4|| 15|| 19|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan || 37|| 0|| 6|| 6|| 34|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022 || Barys || KHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022 || Nomad Nour-Soultan || Kazakhstan || 29|| 9|| 11|| 20|| 22|| 11|| 1|| 7|| 8|| 19
|-
| 2022-2023 || Barys || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2016 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 1|| 0|| 1|| 6|| 0||align="left"|  Médaille de bronze de la division 1, groupe A
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 2|| 3|| 5|| 2|| +3||align="left"|  Médaille d'or de la division 1, groupe A
|-
| 2022 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -3||align="left"| Quatorzième place

Notes et références 

Naissance à Petropavl
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en avril 1998
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du Barys Astana